Соревнования по толканию ядра у женщин на Олимпийских играх 1948 года в Лондоне прошли 4 августа 1948 года на стадионе «Уэмбли».

Это были первые соревнования в толкании ядра, проводимые среди женщин на Олимпиадах. Победителем соревнований стала представительница Франции Мишлин Остермейер, серебряным призёром — итальянка Амелия Пиччинини, бронзовым призёром — австрийка Инга Шеффер. В финале приняли участие 12 спортсменок из 8 стран.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1948 года мировой рекорд был следующим:

По итогам соревнований мировой рекорд не изменился. При этом Мишлин Остермейер в квалификации установила первый олимпийский рекорд в данной дисциплине — 13,14 м, а затем в финале улучшила достижение до 13,75 м.

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований  

Толкание ядра на Олимпийских играх